New Zion steht für:

 New Zion (Kentucky), Ort im Scott County, Kentucky, USA 
 New Zion (Louisiana)
 New Zion (South Carolina), Ort im Clarendon County, South Carolina, USA 
 New Zion (Tennessee), Ort im Carroll County, Tennessee, USA